

Patronyme 

 Adrian Mathews (1957-), écrivain et un agent littéraire britannique, auteur de roman policier ;
 Carmen Mathews (1914-1995), actrice américaine ;
 Carole Mathews (1920-2014), actrice américaine ;
 Dan Mathews (1964-), activiste américain, vice-président de People for the Ethical Treatment of Animals ;
 Eddie Mathews (1931-2001), joueur américain de baseball ;
 Forrest David Mathews (né en 1935), homme politique américain ;
 Francine Mathews (1963-), écrivain américain ;
 George Mathews (1911-1984), acteur américain ;
 Gregory Macalister Mathews (1876-1949), ornithologue australien ;
 Harry Mathews (1930-2017), écrivain américain ;
 Kerwin Mathews (1926-2007), acteur américain ;
 Max Mathews (1926-2011), ingénieur américain ;
 
 Sylvia Mathews Burwell (née en 1975), femme politique américaine.

Toponyme 

Mathews est aussi un toponyme :
 du comté de Mathews, comté de Virginie ;
 Mathews, village de l'Alabama ;
 Mathews, ville de Louisiane ; 
 Mathews, village de Virginie.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme